Die 83. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1979/80 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Basel.

Nationalliga A

Qualifikationsrunde 

|}
 Es gab keine Abstiegsrunde. FC La Chaux-de-Fonds und FC Lugano steigen direkt in die NLB ab.

Finalrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation

Nationalliga B 

|}
 AC Bellinzona und FC Nordstern Basel steigen in die NLA auf.
 FC Raron und FC Baden steigen in die 1. Liga ab.

1980
Fußballsaison 1979/80